Leroy, LeRoy, Leeroy, LeeRoy, Lee Roy of Le Roy is een voornaam, maar komt ook voor als achternaam. De naam komt uit het oude Frans en betekent "De Koning". In het moderne Frans vertaalt dit zich als "Le Roi". Verder kan het een samenvoeging van de namen Lee en Roy zijn.

Personen (achternaam)
 Camille Leroy, een Belgisch wielrenner
 Dominique Leroy, CEO van Proximus Groep
 Jérôme Leroy, een Frans voetballer

Personen (voornaam)
 Leeroy Thornhill, een Britse elektronische muziekartiest en voormalig danser
 LeRoy Abrams, een Amerikaans botanicus
 Leroy Anderson, een Amerikaans componist
 Leroy Burrell, voormalig Amerikaans atleet en voormalig olympisch en wereldkampioen als estafetteloper
 Leroy Gordon Cooper, een Amerikaans ruimtevaarder
 Leroy Dixon, een Amerikaans sprinter die is gespecialiseerd op de 100 meter. En wereldkampioen op de estafetteloop
 Leroy Fer, Nederlands voetballer
 Leroy Jenkins, een Amerikaans componist en freejazz-violist
 Leroy Shield, een Amerikaans componist, dirigent en pianist
 LeRoy Samse, een Amerikaans atleet die was gespecialiseerd in het polsstokhoogspringen
 Leroy Southers, een Amerikaans componist, muziekpedagoog en hoboïst
 Leroy S. Williams, een Amerikaans componist en muziekpedagoog
 Leroy Williams, een Amerikaans jazzdrummer

Plaatsen
 Leroy (Texas)
 Leroy (Canada)

Zie ook
 Le Roy

Jongensnaam
Franse achternaam